Kind Lady (1935), een film van George B. Seitz
Kind Lady (1951), een film van John Sturges